Rumpelkammer steht für:
 umgangssprachlicher Begriff für einen Abstellraum mit Gerümpel und nicht oder nur selten benutzten Sachen
 Aktion Rumpelkammer, Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Religionsfreiheit (1968)
 Unternehmen Rumpelkammer, militärische Operation des Zweiten Weltkrieges, bei der V1-Marschflugkörper auf London abgefeuert wurden (1944)
 Willi Schwabes Rumpelkammer oder kurz Rumpelkammer, Sendung des DDR-Fernsehens mit Willi Schwabe, in der Ausschnitte aus alten deutschen Tonfilmen präsentiert wurden (1955–1990)